O Rip Curl Women's Pro Bells Beach 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 1 a 12 de abril em Bells Beach, Vitória e foi disputada por 18 surfistas. A campeã foi a Carissa Moore que derrotou a Stephanie Gilmore na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

2015 no surfe
Rip Curl Women's Pro Bells Beach
Competições de surfe
Surf da Austrália